Winkelgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Winkelgraben (Arrabach), rechter Zufluss des Arrabachs (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) in Obermögersheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Winkelgraben (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Treinfeld, Gemeinde Rentweinsdorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Winkelgraben (Brüchelgraben), rechter Zufluss des Brüchelgrabens (zur Nordschwarzwälder Murg, zum Oberrhein) vor Bischweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Winkelgraben (Eichgraben), linker Zufluss des Eichgrabens (zur Elsenz) nahe Hoffenheim (Stadt Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Winkelgraben (Ellerbach), linker Zufluss des Ellerbachs (zur Nahe) an der Ackermannsmühle von Sponheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Winkelgraben (Güns), rechtes Bachtal zur Güns in Weißenbachl, Gemeinde Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Winkelgraben (Günz), rechter Zufluss der Günz bei Wasserburg, Stadt Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Winkelgraben (Möhlin) oder Krebsbächle, linker Zufluss der Möhlin (zum Oberrhein) gegenüber Niedermatter, Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-WÜrttemberg
 Winkelgraben (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Donau) in Bremen, Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Winkelgraben (Weißenbach), rechter Zufluss vom Hochscharten des Weißenbachs (zur Pielach) in Wiesrotte, Marktgemeinde Frankenfels, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Winkelgraben (Zeegenbach), indirekter linker Zufluss des Zeegenbachs bei Wernsdorf, Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Winkelgraben ist der Ortsname von:
 Winkelgraben (Gemeinde Saxen), Ortsteil von Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Winkelbach